La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2009-2010 (abbreviata in Prva liga FBiH 2009-2010) è stata la decima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2010-2011.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2009-2010
 Prva liga Republike Srpske 2009-2010
 Kup Bosne i Hercegovine 2009-2010

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine